Yucatán, un dels trenta-un estats que integren la federació mexicana 
 canal de Yucatán, estret que separa Mèxic de l'illa de Cuba 
 península de Yucatán, a l'est de Mèxic, que divideix el golf de Mèxic i el mar Carib 
 Arquebisbat de Yucatán, seu metropolitana de l'Església Catòlica a Mèxic, que pertany a la regió eclesiàstica Sud-est
 Capitania General de Yucatán.
 Regne de Yucatán, divisió administrativa del virregnat de la Nova Espanya format per les províncies de Mérida, Tabasco i Campeche als actuals estats mexicans de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco i Campeche 
 República de Yucatán, estat independent durant dos breus períodes del segle XIX conformat pels estats mexicans actuals de Yucatán, Campeche i Quintana Roo